Ferrariis ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio De Ferrariis (um 1445–1517), italienischer Arzt und Humanist
 Johannes Petrus de Ferrariis (auch Giovanni Pietro Ferrari; um 1364–um 1416), Jurist und Hochschullehrer